Геннадий Иванович Беззубенков () — советский и российский оперный певец (бас). Народный артист Российской Федерации (2002). Лауреат Государственной премии России (1998).

Биография 
Родился 28 апреля 1949 года в деревне Старая Вителевка.

В 1979 году окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (класс Б. М. Лушина и Н. Л. Вельтер).

С 1989 года — солист Мариинского театра.

Репертуар 
В репертуаре певца более шестидесяти партий, среди которых:

 Иван Сусанин («Жизнь за царя»)
 Фарлаф и Светозар («Руслан и Людмила»)
 Аминахар и Мато («Саламбо», концертное исполнение)
 Варлаам и Пимен («Борис Годунов»)
 Иван Хованский и Досифей («Хованщина»)
 Кум и Черевик («Сорочинская ярмарка», концертное исполнение)
 Кончак («Князь Игорь»)
 Князь Гудал («Демон»)
 Князь Гремин («Евгений Онегин»)
 Нарумов («Пиковая дама»)
 Рене и Бертран («Иоланта»)
 Юрий Токмаков («Псковитянка»)
 Чуб («Ночь перед Рождеством»)
 Окиян-море, Дуда, варяжский гость и Лука Назарьевич («Садко»)
 Василий Собакин («Царская невеста»)
 Князь Юрий Всеволодович («Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»)
 Тень Вергилия («Франческа да Римини»)
 Камергер («Соловей»)
 Генерал; толстый англичанин («Игрок»)
 Король Треф; Глашатай и маг Челий («Любовь к трем апельсинам»)
 Фауст («Огненный ангел»)
 Ткаченко («Семён Котко»)
 Дон Карлос; Мендоза («Обручение в монастыре»)
 Балага, маршал Даву, граф Ростов, Кутузов и Ермолов («Война и мир»)
 Доктор («Нос»)
 Борис Тимофеевич, священник и старый каторжник («Катерина Измайлова»)
 Гаврюшка («Игроки»)
 Зосима («Братья Карамазовы»)
 Алидоро («Золушка»),
 Банко («Макбет»)
 Доктор Гранвиль («Травиата»)
 Падре Гуардиано и алькальд («Сила судьбы»)
 Царь Египта и Рамфис («Аида»)
 Великий инквизитор («Дон Карлос»)
 Лодовико и Монтано («Отелло»)
 Тимур («Турандот»)
 Коппелиус («Сказки Гофмана»)
 Папа Климент VII («Бенвенуто Челлини»)
 Старый иудей («Самсон и Далила»)
 Бартоло («Свадьба Фигаро»)
 Командор («Дон Жуан»)
 Дон Альфонсо («Так поступают все»)
 Оратор; Зарастро («Волшебная флейта»)
 Даланд («Летучий голландец»)
 Ландграф («Тангейзер»)
 Генрих Птицелов («Лоэнгрин»)
 Король Марк («Тристан и Изольда»)
 Доннер и Фафнер («Золото Рейна»)
 Хундинг («Валькирия»)
 Фафнер («Зигфрид»)
 Гурнеманц («Парсифаль»)
 Первый назаретянин («Саломея»).

Признание и награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2008)
 Народный артист Российской Федерации (2002)
 Заслуженный артист РСФСР (1983)
 Лауреат премии Casta Diva (2004)
 Лауреат премии «Балтика» (2002)
 Лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» за партию Гурнеманца в спектакле «Парсифаль» (номинация «Лучшая мужская роль в опере», 1998)
 Лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за партию Гурнеманца в спектакле «Парсифаль» (номинация «Лучшая роль в музыкальном театре», 1997)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Г. Беззубенков на сайте Мариинского театра

Академические музыканты России
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Оперная труппа Мариинского театра